Big Run ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Run (Athens County, Ohio)
 Big Run (Franklin County, Ohio)
 Big Run (Pike County, Ohio)
 Big Run (Centre County, Pennsylvania)
 Big Run (Clearfield County, Pennsylvania)
 Big Run (Dauphin County, Pennsylvania)
 Big Run (Jefferson County, Pennsylvania)
 Big Run (Marion County, West Virginia)
 Big Run (Marshall County, West Virginia)
 Big Run (Pocahontas County, West Virginia)
 Big Run (Webster County, West Virginia)
 Big Run (Wetzel County, West Virginia)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Big Run (South Branch Potomac River), West Virginia